Тусо́н (,  [ˈtuːsɒn]) — крупный город в штате Аризона (США) и административный центр округа Пима. Является одним из быстрорастущих городов США. Население непосредственно города —  жителей (2018), это второй по величине город штата Аризона после столицы штата — Финикса.

География 
Город расположен на юге штата Аризона (на юго-западе США), в крупном оазисе долины реки Санта-Крус на полупустынном плато. Располагается в 188 км к юго-востоку от Финикса. Испытывает дефицит водных ресурсов.

Климат 
Тусон расположен в зоне жаркого семиаридного климата (по классификации Кёппена — BSh). Ярко выражены два основных сезона — очень жаркое лето и мягкая зима. В среднем за год выпадает около 300 мм осадков, которые в основном выпадают в летний сезон дождей, с уменьшением их количества в осенний и особенно в весенний периоды.

История 
Долгое время единственными обитателями Тусона были индейские племена навахо.

Первый европейский форт здесь был основан в 1768 году испанцами, после чего город находился под контролем Испании, а затем независимой Мексики.

В составе США с 1853 года. Интенсивное развитие началось только с 1877 года.

8 января 2011 года в Тусоне у супермаркета сети Safeway произошло покушение на члена Палаты представителей Конгресса США от Аризоны Габриэль Гиффордс. Были убиты 6 человек и 14 ранены.

Население 
Население Тусона в 1974 году составляло всего 285 тыс. жителей, но к середине 2018 года выросло до  человек, что ставит его на 33 место среди всех городов США. Население агломерации по предварительным данным на 1 июля 2018 года составляло  человека (53-е место).

Этнический состав населения очень разнообразен:
 69,7 % — белые американцы (в том числе, неиспаноязычные — 47,2 %),
 36 % — мексиканцы (независимо от расовой принадлежности),
 5 % — афроамериканцы,
 2,9 % — азиаты,
 2,7 % — индейцы,
 0,2 % — выходцы из Океании.

Экономика 
Город является центром по производству управляемых ракет, сборке самолётов, радиоэлектроники. Хорошо развито производство оптических приборов и оптоэлектроники; иногда Тусон называют «Долиной оптики» (по аналогии с Кремниевой долиной).

Тусон — транспортный узел Центрального района орошаемого земледелия, пастбищного животноводства (овцы, козы, коровы) и горнодобывающей промышленности. В окрестных горах ведётся добыча медной руды, полиметаллов, урановой руды, а в самом городе — выплавка меди.

В городе расположен Аризонский университет.

Транспорт 
 Международный аэропорт Тусон ()
 Железнодорожная станция Amtrak, обслуживающая поезд Sunset Limited (Лос-Анджелес-Новый Орлеан, 3 раза в неделю).

Военное значение 
В годы Холодной войны (1960—1980) в Тусоне располагалась база стратегических сил сдерживания США. В окрестностях города было расположено 18 пусковых шахт баллистических ракет Titan 2. После 1982 года ракеты были сняты с боевого дежурства, и все шахты кроме одной ликвидированы. В оставшейся шахте расположился музей ракет Титан.

Достопримечательности 

В городе туристов привлекают здания испанской архитектуры и множество музеев: музей штата Аризона, художественный музей (представляющий латиноамериканское искусство), музей Аризонского исторического общества. В центре города расположен отреставрированный исторический квартал, некогда часть испанского форта.

К северо-западу от города расположен национально-природный памятник «Сагуаро», представляющий собой кактусовый лес. Поблизости находится зимний климатический курорт национального значения (лечение заболеваний органов дыхания).

В 72 км от города располагается Китт-пикская астрономическая обсерватория — национальная обсерватория США, расположенная на горе Китт-Пик (Kitt Peak, 2095 м).
 
В 1955 году в Тусоне зародилась одна из крупнейших выставок драгоценных камней и минералов в мире — , которая стала проводиться ежегодно с конца января до середины февраля под эгидой Tucson Gem and Mineral Society.

Рядом с городом расположена военно-воздушная база Дэвис Монтен, и по соседству — крупнейшее в мире хранилище (кладбище) списанной и законсервированной военной авиационной техники, так называемый «boneyard».

Города-побратимы 

 Алма-Ата 
 Печ 
 Сьюдад-Обрегон 
 Нуакшот 
 Графство Роскоммон 
 Сулеймания 
 Сеговия 
 Трикала 
 Гвадалахара 
 Тайчжун 
 Люпаньшуй

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница администрации Тусона

Города Аризоны
 
Окружные центры Аризоны
Университетские города США